

Саранак — місто, штат Нью-Йорк
 Саранак — селище, штат Мічиган